Туловский сельсовет — название нескольких административно-территориальных единиц в Белоруссии.

 Туловский сельсовет — сельсовет в Витебском районе Витебской области.
 Туловский сельсовет — сельсовет в Зельвенском районе Гродненской области.